Переми́ловское сельское поселение — муниципальное образование в Шуйском районе Ивановской области.

Административный центр — деревня Перемилово.

История 
Перемиловское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области N 52-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Шуйском муниципальном районе».

География 
В западной части сельского поселения у деревни Озерково находится озеро Озерковское.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Шуйского района
Сельские поселения Ивановской области